

Lois Robien 

 Loi Robien : favoriser l'emploi par l'aménagement du temps de travail (1996) ;
 Loi Robien : urbanisme et habitat (2003) ;
 Dispositif Robien (investissement locatif, 2003).